Steele County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Steele County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Steele County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota